Dorado (španělsky pozlacený) má více významů:

souhvězdí Mečouna, latinsky Dorado – souhvězdí na jižní obloze
 Dorado (Portoriko) – obec v Portoriku
 Dorado (letiště) – letiště v portorickém Doradu 
 Javier Dorado – španělský fotbalista
 Antonio Dorado Soto – španělský biskup
 Eldorado – legendární panovník jihoamerické říše oplývající zlatem
 mořan zlatý – ryba známá pod tržním názvem doráda 
Dorado (kryptoměna)